Вуйович — фамилия. Известные носители:
 Вуйович, Владимир (род. 1982) — черногорский футболист.
 Вуйович, Воислав (1897—1936) — генеральный секретарь КИМ в 1921—1925 г.
 Вуйович, Горан (род. 1987) — черногорский футболист.
 Вуйович, Джюро (1901—1943) — югославский черногорский солдат, участник Гражданской войны в Испании и Народно-освободительной войны Югославии. Народный герой Югославии.
 Вуйович, Душан
 Вуйович, Златко (род. 1958) — югославский и боснийский футболист черногорского происхождения.
 Вуйович, Зоран (род. 1958) — югославский и боснийский футболист черногорского происхождения, брат-близнец Златко.
 Вуйович, Никола (род. 1981) — черногорский футболист полузащитник.
 Вуйович, Предраг (род. 1983) — черногорский и сербский футболист.
 Вуйович, Ратко (1916—1977) — югославский военачальник, генерал-полковник Югославской народной армии, Народный герой Югославии.
 Вуйович, Светозар (1940—1993) — югославский футболист и футбольный тренер.

Составные фамилии 
 Яворина-Вуйович, Савка (1918—2002) — югославская военная медсестра, участница Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.